A 2008-as WTCC brazil nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság első fordulója. 2008. március 2-án rendezték meg a Autódromo Internacional de Curitiba-n, Pinhais-ban, Brazíliában.

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

További információk 
 Eredmények

Brazil
Autóversenyzés Brazíliában